Курамагомедов — тюркская фамилия. Известные носители:
 Курамагомедов, Курамагомед Шарипович (род. 1978) — Заслуженный мастер спорта по вольной борьбе. Чемпион мира (1997).
 Курамагомедов, Заур Исматулаевич (род. 1988) — российский борец греко-римского стиля, двукратный чемпион России, бронзовый призёр Олимпиады 2012 года в Лондоне.
 Курамагомедов, Шамиль Раджабович (род. 1991) — российский боец смешанных единоборств, самбист.